Comitatul Bradford sau Bradford County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Bradford, statul  -- (Formate FL -- Categorie și format) și
 Comitatul Bradford, statul  -- (Formate PA -- Categorie și format).

Alte articole similare 

 Brad (dezambiguizare)
 Ford (dezambiguizare)
 Bradford (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii